Ламти — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ламти — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Ламти — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.